Michael Levin (ur. 1943) – amerykański filozof
 Michael Levin (ur. 1978) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Kalifornii